Teplička può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Teplička, comune del distretto di Karlovy Vary, nell'omonima regione

Slovacchia
Teplička, comune del distretto di Spišská Nová Ves, nella regione di Košice
Teplička, fiume
Teplička nad Váhom, comune del distretto di Žilina, nell'omonima regione